Η (η, eta) — letra do alfabeto grego (não confundir com a homógrafa do alfabeto latino H)

Estimated time of arrival (ETA) — Tempo estimado de chegada (Estimated Time of Arrival), unidade de medida de tempo para chegada de um objeto a seu destino

Euskadi Ta Askatasuna — (basco para Pátria Basca e Liberdade), grupo que procura a independência da região do País Basco, de Espanha e França

Monte Eta — monte da Tessália, na região central da Grécia

Purificação de água — um dos nomes usados para designar as unidades onde este processo é efetuado é "estação de tratamento de água".

Ver também
Estação de tratamento de águas residuais (ETAR)

Desambiguação